Perdoensi – abitanti di Bom Jesus dos Perdões
Perdoensi – abitanti di Perdões